est un mot anglais signifiant « faim ». Il peut faire référence à :

Personnalités 
 Daniela Hunger, nageuse allemande ;
 Heiko Hunger, sauteur à ski allemand ;
 Herbert Hunger, helléniste byzantiniste et papyrologue autrichien ;
 Hermann Hunger, assyriologue autrichien ;

Pseudonyme 
 Sophie Hunger, chanteuse suisse de folk-pop-blues.

Cinéma 

 Hunger, titre original du film danois La Faim de Henning Carlsen sorti en 1966 et basé sur le roman de même nom de Knut Hamsun ;
 , film irlandais de Steve McQueen sorti en 2008 ;
 , titre original d'Affamés, film d'horreur américain de  sorti en 2009.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme germanique